Заряд може да се отнася за:

Физика 
 Електрически заряд
 Елементарен заряд
 Точков заряд
 Цветен заряд

Военно дело 
 Метателен заряд
 Заряд (боеприпас)